152. længdegrad kan henvise til:

 152. vestlige længdekreds
 152. østlige længdekreds